Суперкубок Словении по футболу () — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Первый розыгрыш турнира прошёл в 1995 году. С 1996 по 2007 турнир не проводился.

Розыгрыши

Статистика 

1Клуб был повторно основан в 2004 году.

Ссылки 
 http://www.rsssf.com

Футбольные соревнования в Словении
Словения